Змагання з легкої атлетики в стрибках з жердиною серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 відбуваються 13 і 15 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Кваліфікація 
У фінал виходять спортсмени, що виконали кваліфікаційний норматив 5.75 м (Q), або принаймні 12 стрибунів (q).

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки